Гроновиус (Гроновий) — латинизированная (от ) фамилия известной голландской семьи:

Гроновиус, Иоганн Фридрих (Johann Friedrich Gronovius, 1611—1671) — немецкий филолог, критик и издатель.
 Его сын Гроновиус, Якоб (Jakob Gronovius, 1645—1716) — немецкий гуманист и издатель. Его сыновья:
 Гроновиус, Ян (1686—1762) — голландский ботаник, доктор медицины, сподвижник Карла Линнея.
 Гроновиус, Авраам (1694—1775) — голландский филолог.
 сын Яна Гроновиуса (Laurens Theodorus Gronovius, 1730—1778) — голландский зоолог.